

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Strang – villaggio della Contea di Fillmore, Nebraska
 Strang – città della Contea di Mayes, Oklahoma

Persone
 David Strang (1968) – ex mezzofondista britannico
 William Strang, I Barone Strang (1893-1978) – diplomatico britannico